IPCO steht für:
 Initiative des partis communistes et ouvriers (deutsch Initiative kommunistischer und Arbeiterparteien Europas), kommunistische Europapartei
 Iran Khodro Powertrain Company, iranischer Motorenhersteller, siehe Iran Khodro

Abkürzung